HB est un sigle désignant :
 la mesure de dureté : HB est le symbole normalisé pour la dureté Brinell, dont l'échelle normalisée est l'échelle Brinell :
 HBS, dureté mesurée avec une bille en acier (Steel)
 HBW, dureté mesurée avec une bille en tungstène (Wolfram)
 un degré de dureté des mines de crayons (sans aucun lien avec la dureté Brinell ci-dessus) et présentant un juste milieu entre dureté (Hardness, H) et noirceur (Blackness, B)
 HB peut désigner Handball
 HB, un groupe de metal chrétien finlandais
 HB, Hénin-Beaumont
 HB plage, étang du Parc du bord des eaux à Hénin-Beaumont
 Hector Berlioz
 Hardy Boyz, une équipe de catch
 Human Bomb, un terroriste de l'Affaire de la maternelle de Neuilly
 Herri Batasuna, un parti indépendantiste basque
 L'ancienne compagnie du chemin de fer de Hermes à Beaumont
 Joyeux anniversaire, initiales de Happy Birthday
 Hot babe, degré d'appréciation selon le code de la French Touch Seduction
 Henderson's Boys, une série de Robert Muchamore, le préquel de CHERUB.

Hb est un sigle désignant :
 L'hémoglobine.

HB est un code désignant :
 La ville et l'État de Brême (Hansesstadt Bremen) ;
 Le préfixe OACI d'immatriculation des aéronefs suisses (Helvetischer Bund) ;
 L'indicatif des radioamateurs licenciés de Suisse et du Liechtenstein, selon l'Office fédéral de la communication (OFCOM) :
 HB9xxx indicatif attribué aux radioamateurs ;
 HB3xxx indicatif attribué aux radioamateurs ayant la licence novice ;
 HB0xxx indicatifs attribués aux radioamateurs du Liechtenstein.